Amatus van Remiremont (circa 567-629/630)
 Amatus van Sion (-690)
 Amatus van Monte Cassino (1010-1078)